Pizzolato ist der Familienname folgender Personen:

 Antonino Pizzolato (* 1996), italienischer Gewichtheber
 Orlando Pizzolato (* 1958), italienischer Marathonläufer